Xinchengzi bezeichnet:

 Xinchengzi (Linxi) (新城子镇), Großgemeinde im Kreis Linxi in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Xinchengzi (Miyun) (新城子镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Miyun der chinesischen Hauptstadt Peking
 Xinchengzi (Yongchang) (新城子镇), Großgemeinde im Kreis Yongchang in der chinesischen Provinz Gansu
 Xinchengzi (Dangchang) (新城子藏族乡), Nationalitätengemeinde der Tibeter im Kreis Dangchang in der chinesischen Provinz Gansu
 Xinchengzi (Shenbei) (新城子街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenbei in der chinesischen Provinz Liaoning